Бакхорн има више значења:
 Бакхорн (Калифорнија)
 Бакхорн (Нови Мексико)
 Бакхорн (Пенсилванија)
 Бакхорн (Кентаки)